Pussy puede referirse a:
Gato, un pequeño, generalmente peludo, domesticado, mamífero, carnívoro.
Pussy, una refrescante británica.
Pussy (1831-?), caballo de carreras pura sangre y ganador de los Epsom Oaks de 1834.

Lugares
 Pussy, Francia, una aldea en la comuna de La Léchère en el departamento de Saboya de Francia, no muy lejos de Moûtiers.

Personas
 Jeanne-Justine Fouqueau de Pussy (1786–1863), autor francés del siglo XIX.
 Pussy Jones (1871–?), centro de unión de rugby de Gales.
 Pussy Tebeau (1870–1950), béisbol estadounidense jardinero derecho.
 Pussy Tourette (siglo 21), nombre artístico de drag queen americano.
 Pussy Galore, un personaje ficticio de la novela y la película Goldfinger.

Música
 «Pussy» (canción de Lords of Acid), 1998.
 «Pussy» (canción de Rammstein), 2009.
 «Pussy» (canción de Iggy Azalea), 2011.
 «Pussy (Real Good)», de Jacki-O, 2004.
 Pussy Riot, un grupo de banda y activista post-feminista rusa.
 Pussy Whipped, álbum de la banda punk Bikini Kill, 1993.
 «Pussy» una canción de la cantante Bad Gyal, del EP "Warm Up"